Die Hungarian Open 2019 im Tischtennis waren das erste Turnier der ITTF World Tour 2019. Sie fanden vom 15. bis 20. Januar 2019 im ungarischen Budapest statt.

Einzel

Männer

Frauen

Doppel

Männer

Frauen

Mixed

Weblinks 
 Die Hungarian Open 2019 auf der Website der ITTF (abgerufen am 24. November 2019)
 Die World Tour 2019 auf der Website der ITTF (abgerufen am 24. November 2019)

ITTF World Tour
Sportveranstaltung in Budapest
Tischtenniswettbewerb in Ungarn
Tischtennisveranstaltung 2019